Landtagswahlkreis Plön steht für:

 Landtagswahlkreis Plön-Nord
 Landtagswahlkreis Plön-Ostholstein